Wildshausen steht für Bauwerke in Oeventrop, Arnsberg, Nordrhein-Westfalen 

 Burg Wildshausen
 Rittergut Wildshausen 

Siehe auch:
 Wildshausen (Arnsberg)
 Wildeshausen